Brittany – nome proprio di persona inglese femminile
51599 Brittany – asteroide della fascia principale
Morgan Brittany – attrice statunitense